Турубаров — русская фамилия. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии. Известные носители:
 Турубаров, Владимир Ильич (род. 1939) — советский и российский ракетостроитель, директор НИИ «Атолл» (1982—1992).
 Турубаров, Пётр Кузьмич (1918—1943) — член таганрогской подпольной антифашистской организации.

См. также 
 Турубарова
 Торубаров

Примечания